Hayward Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Hayward Lake (Indiana), im LaGrange County, Indiana 
 Hayward Lake (Michigan), im Menominee County, Michigan 
 Hayward Lake (Wisconsin), im Sawyer County, Wisconsin  

in Kanada:
 Hayward Lake (British Columbia), See und Stausee des Stave River in British Columbia